Электроника МК-59 — 16-разрядный микрокалькулятор предназначен для выполнения широкого круга планово-экономических, учётно-статистических и бухгалтерских расчётов, изготавливаемый для народного хозяйства и экспорта. Выпускался на заводе «Позитрон» г. Ивано-Франковска. От большинства других калькуляторов, производившихся в СССР в те годы отличался большой разрядностью дисплея и клавиатурой на герконах. В 1993-1994 годах выпускался под названием "Родон МК-04". В 1990е также была выпущена версия "МК-59М", где применена клавиатура с использованием резиновой мембраны и незначительно изменена схема (добавлена микросхема задержки К172БП1).

Технические характеристики 
 Число разрядов: 16;
 Время выполнения операций, с., арифметических: не более 0,35;
 Число регистров памяти: 1;
 Питание: от сети переменного тока 220±10 %В частотой 50±1Гц;
 Потребляемая мощность, не более, Вт: 8;
 Объем, м³: не более 0,003;
 Масса, кг.: не более 1,5.

Комплект поставки 
 Микрокалькулятор «Электроника МК-59»;
 Комплект упаковки;
 Паспорт.

Фотографии 

Данный экземпляр датирован июлем 1990 года. Фотографии сделаны спустя 18 лет, калькулятор работоспособен.

См. также 
 Список советских калькуляторов

Ссылки 
 МК-59 в коллекции отечественных калькуляторов.

Калькуляторы СССР